Le Ballon d'or 2005, qui récompense le meilleur footballeur de l'année évoluant en Europe, est attribué au Brésilien du FC Barcelone Ronaldinho le .

Le classement 2005 

''Les autres joueurs n'obtiennent aucun point

Liste des 50 sélectionnés

Voir aussi 
 Ballon d'or

Ballon d'or
Football en Europe
Football en 2005